Fosset (dorp) - een gehucht in België
André Fosset - een voormalig Frans minister van milieu
Steve Fossett - een Amerikaans avonturier
 24654 Fossett - een planetoïde